Chiesanuova steht für:

 Chiesanuova (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Chiesanuova (San Marino), eine Gemeinde  in der Republik San Marino
 Bosco Chiesanuova, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien